Château-Chinon è il nome di due comuni francesi confinanti (dipartimento della Nièvre), che un tempo costituivano un unico comune, diviso ai tempi della Rivoluzione francese:

 Château-Chinon – Ville
 Château-Chinon – Campagne
Le due località non hanno nulla a che fare con il Castello di Chinon, che si trova a Chinon, nel dipartimento dell'Indre e Loira.